De Italiaanse voetbalclub Torino FC speelt sinds 1936 wedstrijden in Europese competities.

Overzicht

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt Torino FC

Zie ook
 Deelnemers UEFA-toernooien Italië
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Torino FC
Torino FC